Туре Сигвард «Туре» Шёстедт (; , Ингшё, лен Кристианстад, Швеция — , , Швеция) — шведский борец вольного стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр, чемпион и призёр чемпионата Европы.

Биография 

В 1927 году завоевал звание чемпиона Европы.

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме боролся в весовой категории до 87 килограммов (полутяжёлый вес). Турнир в вольной борьбе проводился по системе с выбыванием из борьбы за чемпионский титул после поражения, с дальнейшими схватками за второе и третье места. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 7 спортсменов. 

На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе до 87 килограммов (полутяжёлый вес). Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами. В категории боролись 4 спортсмена. 

По результатам подсчёта штрафных очков остался на втором месте. 

В 1934 году стал вице-чемпионом Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Швеции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы полутяжёлого веса